Адстра́т (от  — «при, около» и  — «слой, пласт») — совокупность черт языковой системы, объясняемых как результат влияния одного языка на другой в условиях длительного сосуществования и контактов народов, говорящих на этих языках. Адстрат, в отличие от соотнесённых с этим понятием терминов субстрат и суперстрат, означает нейтральный тип языкового взаимодействия, при котором не происходит этнической ассимиляции и растворения одного языка в другом. Адстратные явления образуют прослойку между двумя самостоятельными языками. Иногда термин «адстрат» применяется для обозначения смешанного билингвизма (многоязычие). Понятие адстрата было введено М. Дж. Бартоли (1939) и не нашло широкого использования в лингвистике.

См. также 

 Субстрат
 Суперстрат

Библиография 
 Bartoli M., Substrato, superstrato, adstrato, «Rapport au 5-me Congres international des linguistes», Brugues, 1939

Сравнительно-историческое языкознание